Хуан — многозначное понятие (испанское имя, также фамилии различного происхождения, часть топонимов и др.)

Носители имени 
 Хуан I Кастильский (1358—1390) — король Кастилии и Леона с 1379.
 Хуан I Охотник (1350—1396) — король Арагона и Валенсии, граф Барселоны с 1387 года.
 Хуан II Безверный (Великий) (1397—1479) — король Арагона с 1458 года, король Наварры с 1425 года.
 Хуан II Кастильский (1405—1454) — король Кастилии и Леона с 1406 года.
 Хуан Карлос I — король Испании.
 
 Дон Хуан Австрийский (1547—1578) — испанский полководец.

Носители фамилии 
  — китайская фамилия (клан). 黄 — жёлтый.
 Хуан, Мариано (род. 1976) — аргентинский футболист.

Другое 
 Хуан — титул китайских императоров с III в. до н. э.
 Хуан — говорящая собака из легендариума Толкина.
 Хуан — ураган, обрушившийся на южную часть Атлантического побережья Канады в конце сентября 2003 года.

См. также 
 
 
 
 
 
 
 Хуан де ла Крус
  — распространённый топоним в испаноязычных странах